In matematica, per approssimare una derivata di qualsiasi ordine di una funzione, è possibile agire utilizzando le differenze finite. Sono suddivise in differenze finite centrate, in avanti oppure all'indietro.

Differenze finite centrate 
Nella tabella seguente si riportano i coefficienti per ottenere derivate centrate di diverso ordine di accuratezza:

Ad esempio, se si vuole approssimare la derivata terza con un'accuratezza del secondo ordine:

Differenze finite decentrate 
Nella seguente tabella si riportano invece i coefficienti per le derivate in avanti (per le derivate all'indietro dispari, ovvero la prima, la terza eccetera, è sufficiente cambiare di segno tutti i coefficienti):

Ad esempio, la derivata prima in avanti con accuratezza del terzo ordine è:

mentre la corrispondente derivata all'indietro è:

Bibliografia 
  LLoyd N. Trefethen, Finite Difference and Spectral Methods for Ordinary and Partial Differential Equations. Cornell University, 1996.
  Fornberg, Bengt (1988), "Generation of Finite Difference Formulas on Arbitrarily Spaced Grids", Mathematics of Computation 51 (184): 699–706

Voci correlate 
 Differenza finita
 Metodo delle differenze finite

Collegamenti esterni 
 
 

Equazioni alle differenze
Equazioni differenziali
Analisi numerica